Chacho Brodas es un grupo de rap originario de Tarrasa y Rubí formado en 2007. Se caracteriza por un rap muy novedoso en España, fuertemente influido por el funk estadounidense y las ganas de experimentación.

Biografía 
El grupo fue formado por Griffi y para su primer álbum, Los Impresentables, ha contado con la colaboración Lil Trappy, Tremendo, Mucho Muchacho, Quiroga, Tote King, Aqeel, P.Brava, Shotta, Mala Rodríguez, Anqui y Gordo Master.

Discografía 

 Los Impresentables, 2007
 Remixtape Pum Classics, 2007
 Date Cuenta, 2009
 Prozak, 2012
 Back To The Fucking Party, 2020

Enlaces externos 
 Chacho Brodas en MySpace
 Chacho Brodas en Facebook
 Página web Del Palo
 Dossier en VersosPerfectos.com

Grupos de rap de España